Лисец може бити:

Бугарска:
 Лисец (Ловеч), насељено мјесто у Ловечкој области, Бугарска;
 Лисец (Софија), насељено мјесто у Софијској области, Бугарска;
 Лисец (Ћустендил), насељено мјесто у Ћустендилској области, Бугарска;
 Лисец (планина у Бугарској), планина у западном делу Бугарске;

Северна Македонија:
 Лисец (Тетово), насељено мјесто у општини Тетово, Северна Македонија;

Словенија:
 Лисец (Требње), насељено мјесто у општини Требње, Словенија;
 Лисец (Толмин), насељено мјесто у општини Толмин, Словенија.

Види још 
 Лисац